Pat Healy si può riferire a:
Pat Healy,  atleta di arti marziali miste.
Pat Healy, attore televisivo e cinematografico statunitense.